Birmingham & District League 1899–1900 var den 11. sæson af den engelske fodboldliga Birmingham & District League. Ligaen havde deltagelse af 18 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Aston Villa Reserves, som dermed vandt ligaen for tredje gang – de to første gange var i sæsonerne 1894-95 og 1895-96.

Siden den forrige sæson havde Bristol St. George, Bristol Rovers og Hereford Thistle forladt ligaen, mens Wellington St. George's, Walsall Reserves og Bristol Rovers Reserves var blevet optaget som nye hold.

Resultater

Kilder / eksterne henvisninger

Noter 

Sæsoner i West Midlands (Regional) League
Fodbold i 1899
Fodbold i 1900